Такмичење у дисциплини 200 метара слободно за мушкарце на Светском првенству у пливању 2013. одржано је у оквиру 15 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима у Барселони 29. и 30. јула у вишенаменској Дворани Сант Ђорди.

Земље учеснице 
Учествовало је 69 пливача из 59 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Победници

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама пливачи су били подељени у 7 група, а 16 са најбољим резултатима су се квалификовали за полуфинале (КВ).

Полуфинале 
За финале се пласирало 8 најбољих из обе полуфиналне групе (КВ)

Распливавање са 8. место 
Такмичење је требало бити одржано 29. јула у 12,09, али није одржано јер је холандски пливач одустао.

Финале

Извори

Спољашње везе 

Светско првенство у пливању 2013.